San Giacomo puede referirse a:
 San Giacomo degli Schiavoni, localidad y comune italiana de la provincia de Campobasso, región de Molise
 San Giacomo delle Segnate, localidad y comune italiana de la provincia de Mantua, región de Lombardía
 San Giacomo Filippo, localidad y comune italiana de la provincia de Sondrio, región de Lombardía
 San Giacomo Vercellese, localidad y comune italiana de la provincia de Vercelli, región de Piamonte